Control Pictures è un blocco Unicode. È costituito dai 39 caratteri compresi nell'intervallo U+2400-U+243F.

Contiene la rappresentazione grafica dei caratteri appartenenti a C0 Control e di altri caratteri di controllo. La rappresentazione è conforme agli standard CNS 11643, ANSI X3.32 e ISO 2047.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Basic Latin

Unicode